Влади́мир Алекса́ндрович Беля́ев:
 Беляев, Владимир Александрович (1911—1998) — советский строитель, Герой Социалистического Труда (1966).
 Беляев, Владимир Александрович (1914—1947) — Герой Советского Союза (1944).
 Беляев, Владимир Александрович (род. 1952) — российский политический деятель, член Госсовета при Президенте Республики Татарстан.